Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2010./11. je treći put zaredom osvojila ekipa "Zagreba".

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Zapad / Jug 

 Izvori:  
 KK "Policajac" Ogulin, 18. kolo i ljestvica  
 KK "Policajac" Ogulin

Unutrašnje poveznice  
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice 
 zg-kuglanje.hr, Zagrebački kuglački savez 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
  

2010-11